Альмасан () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сория в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альмасан. Занимает площадь 166,53 км². Население 5965 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 El Románico de la ribera del Duero
 Recorrido fotográfico por San Miguel de Almazán

Муниципалитеты Сории
Населённые пункты Сории